KFUK har flere betydninger:
 De grønne pigespejdere tidl. KFUK-spejderne i Danmark – En spejderbevægelse
 KFUM og KFUK i Danmark – En kristen ungdomsforening